Fonfría est un nom propre espagnol signifiant Fontaine froide, qui peut désigner

 Fonfría (Teruel), commune espagnole (municipio) de la province de Teruel, dans la communauté autonome d'Aragon.
 Fonfría (Zamora), commune espagnole (municipio) de la province de Zamora, dans communauté autonome de Castille-et-León.
 Fonfría (Lugo), localité de la commune espagnole (municipio) de Pedrafita do Cebreiro, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice.
 Fonfría (León), localité de la commune espagnole (municipio) de Torre del Bierzo, dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León.
 , paroisse civile (parroquia) de la commune espagnole (municipio) de Fonsagrada, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice.